Hagenaar (schip), een oud schip (aak) uit Den Haag
 Hagenaar, een inwoner van Den Haag
 Hagenaar (duif), een Nederlandse rasduif
 Hagenaar (paaltje)